BTN  может означать:

 BTN — код а по нескольким стандартам:
 трёхбуквенный код названия страны по стандарту ISO 3166-1 alpha-3;
 трёхбуквенный код названия страны, используемый NATO;
 BTN — код бутанского нгултрума по стандарту ISO 4217.